

Aziende 

 Symphonia – etichetta discografica italiana di musica classica

Botanica 
 Symphonia – genere di piante della famiglia Clusiaceae

Musica 

 Symphonia – antico nome della ghironda